

Topaze 
 La topaze est un  minéral et une pierre fine utilisée en joaillerie ;
 Topaze est un prénom féminin et masculin ;
 Topaze est une  nuance de jaune pâle et transparent ;
 Topaze est une fusée expérimentale française.

Arts
 Topaze est le titre d'une pièce de théâtre de Marcel Pagnol ;
 Topaze est le titre de plusieurs films adaptés de la pièce ci-dessus : 
 Topaze (1933), film français réalisé par Louis Gasnier, avec Louis Jouvet
 Topaze (1933), film américain réalisé par Harry d'Abbadie d'Arrast, avec John Barrymore
 Topaze (1936), film français réalisé par Marcel Pagnol, avec Arnaudy
 Topaze (1951), film français réalisé par Marcel Pagnol, avec Fernandel
 Topaze (1956), film français réalisé par Jean Kerchbron
 Mr. Topaze (1961), film britannique réalisé par Peter Sellers, avec Peter Sellers
 Topaze (1963), film suédois réalisé par Jan Molander
 Topaze est une chanson d'Emmanuelle Parrenin, datant de 1977
 Topaze est le nom d'un personnage des Marvel Comics ;
 Topaze est le nom d'un coloriste de bande dessinée.

Navire 
 Topaze, un sous-marin de la classe Émeraude de la marine française construit à La Seyne-sur-Mer en 1903.

Toponyme 
 Avenue et

Topaz
Le terme Topaz peut se référer à :
 Topaz, un roman de Leon Uris
 L'Étau, un film d'Alfred Hitchcock dont Topaz est le titre original, tiré du roman éponyme de Léon Uris.
 Topaz, une variété de pomme tchèque.
 Topaz, l'un des personnages du dessin animé Trollz.
 Topaz est un navire de croisière.
 Topaz est un des plus grands yacht du monde.
 Topaz, dériveur moderne et performant dessiné par I. Howlet
 Topaz, rappeur français originaire de Bretagne
 Topaz, dessinateur et scénariste de bandes dessinées érotiques.
 Topaz, ferme solaire photovoltaïque.
 Topaz, une chanson du groupe The B-52's sortie sur l'album studio Cosmic Thing

Références

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux